Джу́лия Гра́нди, также Ю́лия Гранди (; настоящее имя — Юлия Зо́рькина; род. 19 августа 1987 года в Ленинграде, РСФСР, СССР) — бывшая российская порноактриса, в настоящее время — продюсер и режиссёр порнографических фильмов. Является основательницей и директором крупного европейского агентства талантов для порноактёров — JulModels. Трижды лауреат премии XBIZ Europa Award в категории «Режиссёр года» (2020, 2021, 2022).

Карьера 
С 14 лет работала в сфере графического дизайна. Училась в Санкт-Петербургском государственном университете, где изучала журналистику.

Из-за финансовых проблем в 2006 году решает начать карьеру порноактрисы в своём родном городе. На одной из первых съёмок она познакомилась с итальянским порнорежиссёром и порноактёром Джорджо Гранди (), с которым поддерживала отношения в течение двух лет. Через полгода работы начала заниматься поиском и привлечением в индустрию новых девушек, которое вылилось в 2006 году в создание JulModels. Позднее переезжает в Италию, а затем в столицу Венгрии Будапешт, где проживает в настоящее время и руководит деятельностью JulModels. К началу 2009 года она снялась примерно в 200 сценах в различных по тематике категориях, в том числе: мастурбация, традиционный, лесбийский, анальный, групповой секс, двойное проникновение, двойные вагинальное и анальное проникновения. После 2010 года постепенно прекращает сниматься, решив посвятить себя агентству.

По данным IAFD снялась для студий 21Sextury, Combat Zone, DDF Network, Devil’s Film, Evil Angel, LegalPorno, Private, Sineplex и других в 57 порнофильмах (не считая компиляций).

В 2018 году была привлечена компанией Vixen Media Group французского предпринимателя Грега Лански для работы в качестве продюсера сцен в Европе. В августе 2019 года стала режиссёром компании, сняв под наставничеством Лански свою дебютную сцену для студии Vixen с участием чешской актрисы Лекси Доны (). Снимает сцены практически для всех студий и брендов Vixen Media Group, самыми известными из которых являются Blacked, Tushy и Vixen.

В конце октября 2020 года, впервые за четырнадцать лет карьеры в порнобизнесе, Гранди стала лауреатом премии XBIZ Europa Award в одной из самых высших категорий — «Режиссёр года». В сентябре 2021 года второй раз подряд стала лауреатом XBIZ Europa Award в категории «Режиссёр года». За режиссёрскую работу в фильме Jia Гранди в январе 2022 года была награждена премией AVN Awards. В августе 2021 года в третий раз подряд удостоена премии XBIZ Europa Award в категории «Режиссёр года».

По данным на июль 2021 года, срежиссировала 120 сцен и стала сорежиссёром 30 фильмов.

Награды и номинации

Фильмография

Актриса 

 2007 — Anal Cream Girls
 2007 — Black Reverse Gang Bang
 2007 — Bubble Butt POV 2
 2007 — Criminal Mind
 2007 — Culetti Rossi
 2007 — Cum Filled Throats 19
 2007 — Lil Lezzy Prospects 12
 2007 — Lil’ Bit Of Everything
 2007 — Monster Gapes 4
 2007 — Mostro
 2007 — No Limits 21
 2007 — Ragazze bagnate
 2007 — Reverse Gang Bang 4
 2007 — Rim My Gape 3
 2007 — Triple Stacked 14
 2007 — Wiska’s Perversions 3
 2007 — Wiska’s Perversions 5
 2007 — Young and Stacked 9
 2008 — 3 Cazzi per Godere 4
 2008 — Anal POV 2
 2008 — Caldo Desiderio Anale
 2008 — Culetti Da Godere
 2008 — Eat Cum from My Ass
 2008 — Euro Lesbo Girls 3
 2008 — Fuck Her Ass Then My Pussy
 2008 — Gangland 63
 2008 — Interracial Triple Stacked
 2008 — Mano vincente
 2008 — Milk Junkies 3

 2008 — Pajotes y Espeso
 2008 — Super Buns 6
 2008 — Swank XXX 15
 2008 — Two Cocks In The Booty 2
 2008 — Up ’Er White Ass
 2009 — Analyzed Teens 3
 2009 — Angel Perverse 13
 2009 — Private Gold 106: Sluts and the City
 2009 — Ragazze del Sud
 2009 — Rocco: Puppet Master 3
 2009 — Young Private Secretaries Sex Secrets
 2010 — Adorable Girls 10
 2010 — Susanna Bella la Prima Volta in Video…
 2010 — Team Anal 2
 2011 — Anal Teen Cream 7
 2011 — Girls And Toys
 2011 — Her Double Anal Drilling
 2011 — Russian Strap On Fucksters
 2011 — Strap on Slaves
 2012 — Pure Anal 9
 2013 — Big and Real 6
 2013 — Hard Riding Russians
 2013 — Sottomesse
 2013 — Triple Teamed Ass Fucking
 2014 — Ganged Up
 2014 — Wet My Appetite
 2015 — You, Me And A Friend Makes Three
 2016 — I Squirt

Сорежиссёр 

 2019 — Interracial Icon 13
 2020 — Anal Angels
 2020 — Anal Beauty 14
 2020 — Anal Models 7
 2020 — Anal Threesomes 8
 2020 — Baddies 2
 2020 — Club VXN 6
 2020 — Club VXN 7
 2020 — Icons 4
 2020 — Interracial Angels 4
 2020 — Interracial Icon 14
 2020 — Mature Anal 2
 2020 — Natural Beauties 13
 2020 — Stars
 2020 — Stars 2

 2020 — Vibes
 2020 — Vibes 2
 2020 — Young Fantasies 5
 2020 — Young Fantasies 6
 2020 — Young Tushy
 2021 — Anal Icons
 2021 — Anal Models 8
 2021 — Baddies 3
 2021 — Ignite 2
 2021 — Ignite 3
 2021 — Natural Beauties 14
 2021 — The Art of Anal Sex 13
 2021 — Threesome Fantasies 9
 2021 — Vibes 3
 2021 — Views

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт JulModels
 Джулия Гранди на сайте AVN
 Джулия Гранди (как режиссёр) на Internet Adult Film Database
 Джулия Гранди в базе данных European Girls Adult Film Database (EGAFD)
 Джулия Гранди на сайте Eurobabeindex

Порноактрисы России
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами
Продюсеры по алфавиту
Продюсеры России
Порнорежиссёры по алфавиту
Порнорежиссёры России